Il singolare del torneo di tennis Lorraine Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Wilkison che ha battuto in finale Slobodan Živojinović 4-6, 7-6, 9-7.

Teste di serie 

 Tim Wilkison (campione)
 Sammy Giammalva (primo turno)
 Henri Leconte (quarti di finale)
 Shahar Perkiss (primo turno)

 John Frawley (quarti di finale)
 Chris Lewis (primo turno)
 Wally Masur (primo turno)
 Thomas Högstedt (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lorraine Open 1985